

Населені пункти та їхні частини
 Сабінув — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Сабінув — село в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Сабінув — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві

Примітки